Speculum (geneeskunde): een geneeskundig instrument voor inwendig onderzoek;
 Speculum (plant): een opvallende vlek op de lip van spiegelorchissen;